

Onomastica 
 Pagano – nome proprio di persona italiano maschile
 Pagano – cognome italiano

Persone 
 Pagano – famiglia italiana
 Alessandro Pagano – docente e politico italiano
 Angela Pagano – attivista italiano
 Antonio Pagano – calciatore italiano
 Bartolomeo Pagano – attore italiano
 Biagio Pagano – calciatore italiano, centrocampista del Torino
 Carmelo Pagano – cantante e compositore italiano
 Cesare Pagano – camorrista italiano
 Chuck Pagano – ex-strong safety e ora allenatore di football americano statunitense
 Emmanuelle Pagano – scrittrice francese 
 Flavio Pagano – scrittore italiano
 Francesco Pagano – pittore italiano
 Francesco Pagano (scultore) – scultore italiano
 Francesco Mario Pagano – giurista, politico e patriota italiano
 Gastón Pagano – calciatore uruguaiano
 Gianmario Pagano – sceneggiatore, presbitero e insegnante italiano
 Giorgio Pagano – politico italiano
 Giovanni Battista Pagano Guarnaschelli – politico italiano
 Giuseppe Pagano (architetto) – architetto italiano
 Ignazio Majo Pagano – sportivo italiano
 José León Pagano – scrittore, drammaturgo e pittore argentino
 Luca Pagano – giocatore professionista di poker
 Lucia Pagano – dirigente pubblico italiano
 Marc'Antonio Pagani o Marco Antonio Pagano – francescano, filosofo e teologo italiano
 Maria Grazia Pagano – politica italiana
 Marina Pagano – cantante e attrice italiana
 Michele Pagano – pittore italiano
 Nazario Pagano – politico italiano
 Nick Pagano – cantante italiano
 Piero Fedele Pagano – religioso italiano
 Pippo Pagano – politico italiano
 Roberto Pagano – clavicembalista e musicologo italiano
 Rocco Pagano – calciatore italiano
 Rosanna Pagano – schermitrice italiana
 Salvatore Pagano  generale italiano
 Santino Pagano – politico italiano
 Sergio Pagano – vescovo cattolico italiano
 Ubaldo Pagano – politico italiano
 Vittorio Pagano – poeta, scrittore e docente italiano

Religione 
 Pagano – persona o cosa attinente al paganesimo o al neopaganesimo

Altro 
 Pagano – stazione della metropolitana di Milano

Pagine correlate 
 Pagani (disambigua)

Altri progetti